Владимир Алексеевич Иванов (, Санкт-Петербург — , Тегеран) — русский и индийский -,  и иранист, , , один из основоположников научного исмаилитоведения, первый русский, ставший сотрудником Бенгальского Азиатского общества.

Биография 
Владимир Алексеевич Иванов родился в городе Санкт-Петербурге, столице одноимённой губернии Российской империи 3 октября 1886 года в семье военного врача. Юность он провёл как в родном городе, так и в Москве и в 1907 году в золотой медалью окончил одну из гимназий Санкт-Петербурга и поступил в Санкт-Петербургский Императорский университет на факультет восточных языков. В первый год он учился арабскому языку у Виктора Розена, а затем, после его смерти в 1908 году, обучался по курсу истории ислама и истории Центральной Азии у Василия Бартольда. Персидский язык при этом ему преподавал историк Валентин Жуковский. В рамках обучения в 1910 году Владимиру была выдана специальная стипендия на поездку в Иран, где он познавал язык в ходе общения и работы с местным населением. В 1911 году он окончил университет с дипломом первого класса по иранистике и истории ислама и поступил на работу в персидский филиал Государственного банка России. Его служба в Иране продолжалась с 1912 по 1914 год. Первоначально он жил в Бирдженде, а затем в Керманшахе, где занимался изучением персидских диалектов на местах. Там же Иванов изучал народную поэзию Хорасана и прочих регионов Ирана. Результаты своих исследований, которые в первую очередь были лингвистическими, но касались и связанных тем этнологии и , он в дальнейшем опубликовал в серии из 20 статей в научных журналах. Они до сих пор предоставляют хорошую справочную информацию по теме.

В 1914 году Иванов вернулся в Россию и год спустя поступил на работу в Азиатский музей Императорской Российской академии наук, которым на тот момент руководил филолог-иранист Карл Залеман. В том же году Владимира отправили в Бухару, где он закупил для музея более тысячи арабских и персидских рукописей. По мнению Игнатия Крачковского, он был фанатичным любителем подобных вещей. В 1916 году Залеман скончался. Его сменил Сергей Ольденбург, который назначил Владимира помощником хранителя восточных рукописей. Всю жизнь его тянуло изучать рукописи, что сказалось на сложившемся в дальнейшем изучать исмаилизм и его документы. Именно в этом музее Иванов впервые познакомился с рукописями исмаилитов, к которой проявлял огромный интерес в дальнейшие годы. В частности он провёл каталогизацию коллекции персидских исмаилитских рукописей, которые ранее приобрёл для нужд заведения Иван Зарубин. Ранее они хранились на территории Шофане, Рушане и других районах Бадахшана, входивших в состав Российской империи (ныне Афганистан и Таджикистан). Эти рукописи являются одними из важнейших источников по истории Низаритского государства в Персии.

Весной 1918 года Иванов вновь отправился в Среднеазиатские владения для того, чтобы пополнить коллекцию музея. Однако из-за произошедшей революции обстановка в стране резко обострилась, из-за чего миссию пришлось отменить, ровно как и Владимиру пришлось отложить в долгий ящик своё желание поближе познакомиться с местными диалектами, родственными согдийскому. Возможности вернуться в Петербург ему так и не представилось, поэтом он направился в Персию, куда прибыл в город Мешхед в июне того же года. Следующие два года он служил при британском генерале У. Диксоне, который командовал англо-индийскими войсками в годы Первой мировой войны. Здесь же он посетил современных исмаилитов, познакомился с членами их общины и изучил новую литературу.

Научные труды 
Владимир Иванов вместе с такими учёными как Ш. М. Штерн и В. Маделунг стал основоположником научного исмаилитоведения — ветви исламоведения, специализирующейся на изучении исмаилизма, его течений (в частности, карматов) и Фатимидского халифата. Во многом именно благодаря его фундаментальным усилиям по первоначальному описанию религии и её доктрин, а также благодаря опубликованным им трудам и ранним рукописям, историки, которые в дальнейшем изучали и продолжают изучать исмаилизм (такие как Тьерри Бьянки, Фархад Дафтари, Мариус Канар и многие другие), смогли провести свои исследования и восстановить значительную часть реальной истории Фатимидского государства и его религии.

Библиография 
 
 
 
  — компиляция двух научных статей — 1935 и 1939 годов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография
 

Иранисты
Исмаилитоведы
Выпускники Царскосельской гимназии
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета